Wilhelm Süssmann (16 de septiembre de 1891 – 20 de mayo de 1941) era un general alemán de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, quien murió en acción durante la Batalla de Creta.

Süssmann fue el primer comandante del 55.ª Escuadrón de Combate desde su formación en el 1 de mayo de 1939 hasta el 6 de marzo de 1940. Dirigió el 2.º Regimiento Fallschirmjäger y posteriormente la 7.º División Flieger durante la Batalla de Creta, durante la cual murió cuando el planeador DFS 230 en el que viajaba con su equipo chocó en la isla de Aegina.

Referencias

Bibliografía 
 de Zeng, H.L; Stankey, D.G; Creek, E.J. Bomber Units of the Luftwaffe 1933–1945; A Reference Source, Volume 1. Ian Allan Publishing, 2007. 
 Shores, Christopher, Brian Cull and Maria Malizia. Air War for Yugoslavia, Greece and Crete: 1940–41. London: Grub Street, 1992. .
 Mrazek, James E. Airborne Combat: The Glider War/Fighting Gliders of WWII, Mechanicsburg: Stackpole Books, 2011.